
Termin MS ima više značenja.

 Multipla skleroza, neurodegenerativno oboljenje.
 Masena spektrometrija, metod za analizu molekula na osnovu njihove mase.
 Misisipi, američka država
 Skraćenica od Majkosoft